Берсин:

 Берсин — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Кюстендил.
 Берсин — польский дворянский герб.